Balassa Pál (?–1705) jezsuita szerzetes
Balassa Pál Gömör vármegye főispánja 1744-től 1770-ig.
Balassa Pál (1812–1858) evangélikus lelkész